«Ленинградская симфония» — советский художественный фильм 1957 года режиссёра Захара Аграненко. Был снят к 15-летию ленинградской премьеры симфонии № 7 композитора Дмитрия Шостаковича.

Сюжет 
История первого исполнения в осажденном Ленинграде симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича в августе 1942 года.

В ролях 
 Владимир Соловьев — Николай Логинов
 Ольга Малько — Валентина Николаевна Орлова
 Сергей Курилов — Павел Орлов
 Елена Строева — Надежда Николаевна Волкова
 Роберт Бушков — Александр Волков
 Жанна Сухопольская — Нина Сергеева
 Николай Крючков — Михаил Иванович Поляков
 Максим Штраух — профессор Багдасаров
 Марк Перцовский — дирижер Орест Владимирович Добросельский
 Михаил Туманишвили — Ромашкин
 Евгений Тетерин — Громов
 Иван Коваль-Самборский — старый боец, однополчанин Волкова
 Юрий Кротенко — Соловьёв
 Владимир Дамский — Дудковский
 Николай Новлянский — Ермолай Капитонович
 Валентин Печников — Борькин - старший
 Владимир Борискин — Борькин - младший
 Алла Демидова — студентка профессора Багдасарова
 Станислав Любшин — заснувший студент профессора Багдасарова
 Микаэла Дроздовская
 Юлиан Панич
 Глеб Селянин
 Зоя Фёдорова
 Сергей Филиппов
 Юрий Киреев — Гапоненко

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Захар Аграненко
 Режиссёр: Захар Аграненко
 Оператор: Борис Монастырский
 Художник-постановщик: Давид Виницкий

Дебюты 
В картине дебютировали актеры театра и кино Алла Демидова и Станислав Любшин.

См. также 
 Ленинградская премьера симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича
 А музы не молчали…
 Седьмая симфония (сериал)

Ссылки 
 очерк А.Барковой о фильме

Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Захара Аграненко
Фильмы СССР 1957 года
Фильмы о блокаде Ленинграда
Фильмы о Санкт-Петербурге